

Toponyme 

 Sem, une ancienne commune de l'Ariège en France devenue commune déléguée de Val-de-Sos depuis le 1er janvier 2019 ;
 Sem, une ville située en Norvège.

Sigle
SEM est un sigle qui signifie :
 Saint-Etienne Métropole ;
 Scanning Electron Microscopy ou microscopie électronique à balayage ;
 Search Engine Marketing ;
 Secours en montagne ;
 
  ;
 Service Écoles-Médias, le centre de ressources pédagogiques du canton de Genève ;
 Service Electro Ménager ;
 Service Evangélique des Malades ;
 Société d'économie mixte ;
 Société d'émulation de l'arrondissement de Montargis ;
 Service express métropolitain ;
 Société des Eaux de Marseille, filiale de Véolia Environnement pour le traitement et la distribution d'eau ;
 Société des établissements modernes (Saint-Etienne et Aurec-sur-Loire), un fabricant de matériel photographique ;
 Société des étudiants mutualistes, une SMER qui gère la sécurité sociale des étudiants ;
 Société équatoriale des mines
 Spectral Element Method (Méthode des éléments spectraux), une méthode de calcul de type Méthode des éléments finis ;
 Standard Error of the Mean, le terme anglais pour erreur type en statistiques et dans les publications scientifiques ;
 Stochastic Expectation-Maximisation, un algorithme de classification automatique ;
 Super-Étendard modernisé ;
 Système embarqué mobile, un système GPS autonome en voiture (ou à moto) pour le guidage sur routes ;
 Système endomembranaire ;
 Société des établissements modernes de mécanique société de fabrication d'appareils photographiques fondée par Jean Cros et Paul Royet ;

Code
SEM est un code qui signifie :
 
sem est un code qui signifie :
 autres langues sémitiques,

Nom propre

Pseudonyme

 Sem, pseudonyme de l'illustrateur Georges Goursat (1863-1934) ;
 Sem, un personnage de la Genèse dans la Bible, fils de Noé.

Autres 
 Steve Sem-Sandberg (né en 1958), journaliste, romancier et traducteur suédois ;

Abréviation
sem. est une abréviation qui signifie :
 semaine,

S.E.M. est une abréviation qui signifie :
 Son Excellence Monsieur, au féminin S.E.Mme: Son Excellence Madame, suivis du nom de la personne; un titre honorifique à l'usage des ambassadeurs résidents, gouverneurs généraux et chefs d'Etat et qui sont régis par les conventions diplomatiques.
 Synthesizer Expansion Module, un boitier de musique électronique conçu par Tom Oberheim.

Abréviation
Code
Pseudonyme
Acronyme
Homonymie d'acronyme
Homonymie de patronyme